Ingvar Johansson kan syfta på:

Ingvar Johansson (1925–2017), militär.
Ingvar Johansson (1928–1994), orgelbyggare.